Strefa mroku – amerykański fantastyczny serial telewizyjny
 Twilight Zone – utwór i singel zespołu Iron Maiden
 Twilight Zone – utwór i singel zespołu Rush z płyty 2112